De Grand Prix-wegrace van Aragón 2010 was de dertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2010. De race werd verreden op 19 september 2010 op het Motorland Aragón nabij Alcañiz, Spanje. Het was de eerste keer dat deze race plaatsvond.

Uitslag

MotoGP

Moto2

125 cc
Randy Krummenacher kreeg tijdens de race de zwarte vlag nadat hij in de eerste ronde crashte en hierbij Marc Márquez meenam in zijn val. De stewards beoordeelden dat hij dit opzettelijk deed en diskwalificeerden hem.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

125 cc

2010
Aragón